Дунгхе може да се отнася за:

 Дунгхе – калмикско име
 Дунгхе – кратер на Венера